Бог-Император может означать:

 Бог-Император Человечества — лидер Империума во вселенной «Warhammer 40,000».
 Лето Атрейдес II — Бог-император Дюны, персонаж из цикла «Хроники Дюны» Фрэнка Герберта.
 Джал-Ниш Хлар — Бог-Император, персонаж из цикла «» Иэна Ирвина.
 Вседержитель — персонаж из цикла «» Брэндона Сандерсона.
 Бог-император — персонаж фильма .
 Бог-император — персонаж комикса Marvel «Secret Wars».
 Бог-император — персонаж видеоигры The Last Remnant.

См. также 
 Культ императора
 Спас Вседержитель